Алекса́ндр Эдуа́рдович Ярдошви́ли (6 апреля 1955, Москва, СССР — 13 апреля 2021, Москва, Россия) — советский и российский спортивный врач. Работал в московском футбольном клубе «Динамо». До этого на протяжении двух десятилетий работал в московской команде «Локомотив». Заслуженный врач Российской Федерации.

Биография 
В молодости Александр Ярдошвили стремился стать автогонщиком, однако травма в 10 классе (перелом голени) изменила его планы. Во время лечения в ЦИТО познакомился с работой врачей. Закончил 3-й Медицинский институт (травматология). В 20 лет работал в Скорой помощи, а в 1980 году стал самым молодым врачом в футбольных командах мастеров Советского Союза, начав работать в одесском «Черноморце» по приглашению Никиты Симоняна.

«Как футбольный врач я состоялся в Одессе». А. Ярдошвили

С 1982 года на протяжении восьми лет работал в московском «Динамо». Лишь шесть из них он провёл в «футбольной команде», — после конфликта с главным тренером Эдуардом Малофеевым ушёл в ватерпольное «Динамо». В этой команде за два года дважды выиграл чемпионат СССР, стал обладателем Кубка Европы и финалистом Кубка европейских чемпионов.

C 1992 по 2012 год работал врачом в футбольном московском «Локомотиве». За это время «Локомотив» стал одной из ведущих команд России, дважды выиграв чемпионат страны, пять раз — Кубок России, дважды дойдя до полуфиналов Кубка обладателей кубков. В 1998 году работал в тренерском штабе сборной России под руководством Анатолия Бышовца. С 2012 года работал в футбольном ЦСКА, с которым вновь стал чемпионом России в сезонах 2012/13 и 2013/14. В июле 2015 года Ярдошвили по личным обстоятельствам принял решение покинуть клуб.

Александр Ярдошвили вошёл в число восьми десятков «почётных железнодорожников» — игроков, тренеров и функционеров клуба, — в «Официальной истории футбольного клуба „Локомотив“ Москва 1923—2005», книге, изданной в 2006 году к юбилею «Локомотива»

8 июня 2016 года назначен главным врачом футбольного клуба «Динамо» (Москва).

Член медицинского совета Российского футбольного союза.

Глава профсоюза футбольных врачей РФС.

Скончался 13 апреля 2021 года.

Личная жизнь 
Жена — Людмила, сын — Александр.

Примечания

Ссылки 
 Официальная история футбольного клуба «Локомотив» Москва 1923—2005. Почётные железнодорожники (Ярдошвили) 
 Профиль на сайте ФК «Динамо» (Москва) 
 За жизнь. Александр Ярдошвили
 Александр Ярдошвили: «Мне приятно работать в ЦСКА»
 Александр Ярдошвили: В «Спартаке» работает китайский врач, в ЦСКА его заменяет аппарат 

Медики СССР
Медики России
Спортивные врачи
Выпускники Московского государственного медико-стоматологического университета
Заслуженные врачи России